Pelágio foi o cognome adoptado por vários papas católicos: 

 060  Papa Pelágio I  ~ (556-561)
 063  Papa Pelágio II  ~ (579-590)

Desambiguação